Нуево Ехипто има више значења:

 Нуево Ехипто, Пантела (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Ехипто (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику